Madonna della Pace – frazione di Agosta in provincia di Roma
 Madonna della Pace – dipinto di Pinturicchio conservato a San Severino Marche in provincia di Macerata
 Convento della Madonna della Pace – convento di Montespertoli in provincia di Firenze
 Santuario della Madonna della Pace – santuario di Albisola Superiore in provincia di Savona
Madonna della Pace – santuario di Massa Martana in provincia di Perugia

Pagine correlate 

Chiesa della Madonna della Pace